Giorgio Cornaro (1374–1439), Marco Cornaro velencei dózse unokája, Marco Cornaro velencei patrícius apja és I. (Cornaro) Katalin ciprusi királynő nagyapja
Giorgio Cornaro (1452–1527), az előbbi unokája, valamint Marco Cornaro velencei dózse ükunokája, Marco Cornaro velencei patrícius fia és I. (Cornaro) Katalin ciprusi királynő bátyja
Giorgio Cornaro (1658–1722) bíboros